Утята:
 Утята (ед. ч. ) — птенцы утки и селезня.
 Утята — река в Чукотском автономном округе.
 Утята — ручей в Чукотском автономном округе.
 Утята — группа озёр в Чукотском автономном округе.

См. также